Jungjohann steht für:
 H. u. H. Jungjohann, ehemaliges Dithmarscher Busunternehmen;  siehe Heider Stadtverkehr

Jungjohann ist der Familienname von:

 Arne Jungjohann (* 1973), deutscher Autor und Politikberater
 Caren Jungjohann (* 1967), deutsche Hockeyspielerin und Olympiateilnehmerin